

Ішимово — присілок, Ішимбайський район, Башкортостан
 Ішимово — присілок, Мішкинський район, Башкортостан
 Ішимово — присілок, Параньгинський район, Марій Ел